«Учебно-тренировочный центр имени Робера Луи-Дрейфуса» (прежнее название «Коммандери» или по-русски «Командорство») — учебно-тренировочный центр французского футбольного клуба «Олимпик» (Марсель).

Историческая справка 
Центр, расположенный в 12-м округе Марселя, был торжественно открыт в июле 1991 года. Идея данного проекта исходила от Мишеля Идальго, бывшего спортивного директора клуба (1986—1990). Вначале, инфраструктура центра была плохо развита: в основном здания центра представляли собой сооружения из сборных элементов.

В 1998 году центр был модернизирован в первый раз: увеличили количество постоянных сооружений, в том числе тренажерный зал, кафетерий, учебный корпус.

В 2002 году последовала вторая модернизация центра. В 2005 году в корпусе № 9 расположились администрация и медиа-центр (руководство телевидения OM TV, интернет-сервиса OM.net, журнала OMmag…).

Инфраструктура 
На территории площадью 9,5 га, футбольный клуб «Олимпик» (Марсель) располагает:

• 40 000 м² футбольных полей;

• 8 800 м² футбольных полей с травяным покрытием;

• 12 600 м² спортивных площадок с травяным покрытием;

• 8 800 м² футбольных полей с синтетическим покрытием;

• 7 800 м² футбольных полей с синтетическим покрытием для специальных тренировок с дорожкой для занятий легкой атлетикой.

Кроме этого, центр имеет:

• раздевалка на 33 человека для основного состава клуба, а также 4 раздевалки для футболистов, которых готовят в учебном центре (чемпионат Франции по футболу среди любительских клубов, 18-летние футболисты, 16-летние футболисты и 14-летние футболисты);

• массаж, парильня, талассотерапия;

• тренажерный зал;

• видеозал;

• спортивные административные помещения;

• новое 2-этажное административное здание площадью 1 870 м², в котором располагается администрация и медиа-центр клуба;

• здание для учебного центра площадью 170 м² с пресс-центром на 60 человек.

В 2008 году начался новый этап в модернизации центра: было построено новое здание для спортсменов. Проект архитектора Бастьена Риполи предусматривает здание площадью около 2000 м², состоящее из 3 уровней:

• подземный уровень предназначен исключительно для спортсменов, на котором находятся раздевалка, тренажёрный зал, медицинский центр, хаммам, сауна и тренерская.

• первый уровень включает 24 спальни.

• второй уровень включает зал для приёмов, ресторан с кухней, а также административные помещения.

Учебно-тренировочный центр введён в эксплуатацию в марте 2009 года.

В январе 2011 года новое здание учебного центра было введено в эксплуатацию. Его стоимость обошлась в 4 млн. евро. В здании площадью 1900 м² размещаются 36 комнат (24 одноместных и 12 двухместных), 5 помещений для администрации, 11 учебных аудиторий и 1 ТВ-зал, рассчитанный на 29 человек.

Он пришел на смену зданию «Bastide des Platanes», старому зданию, которое находится в 13 км от учебно-тренировочного центра, в 9-м округе.

ФК «Олимпик Марсель»